Охотний Ряд (вулиця) — вулиця у Москві.
 Охотний Ряд (станція метро) — станція метро у Москві.
 Охотний ряд (торговий комплекс) — назва великого торгового центру під Манежною площею у Москві.